Con Partido Democrático Laborista, puede referirse al:

 PDL de 
 PDL de